21-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 15—16 июля 2000 года на Международном стадионе в Гейтсхеде (Великобритания). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 19 женских легкоатлетических дисциплинах.

Неделей ранее, 8—9 июля, в норвежском Осло и польском Быдгоще состоялись соревнования в Первой лиге, в литовском Каунасе и словацкой Банска-Бистрице — во Второй лиге.

Россиянин Сергей Макаров установил рекорд соревнований в метании копья (89,92 м), всего один сантиметр проиграв своему личному и национальному рекорду.

Татьяна Лебедева показала в тройном прыжке второй результат в карьере и лучший в истории Кубков Европы — 14,98 м.

Суперлига

Командное первенство 
Судьба мужского Кубка решилась в заключительном виде, мужской эстафете 4×400 метров. Лидировавшие немцы финишировали седьмыми, в то время как хозяева соревнований стали вторыми. Этой разницы оказалось достаточно, чтобы Кубок с отрывом в 0,5 очка выиграла сборная Великобритании (в четвёртый раз в истории).

В женском зачёте в четвёртый раз подряд чемпионками стали представительницы России.

Швеция и Венгрия у мужчин и Украина и Греция у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 В июне 2000 года румынская метательница молота Михаэла Мелинте сдала положительную допинг-пробу на нандролон. Её выступления после даты тестирования были аннулированы, в том числе первое место на Кубке Европы — 2000 с результатом 70,20 м.

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 8—9 июля в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в норвежском Осло, группы B — в польском Быдгоще. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Испания и Польша у мужчин и Чехия и Белоруссия у женщин. Вылетели во Вторую лигу Бельгия, Дания, Австрия и Хорватия у мужчин и Норвегия, Швейцария, Ирландия и Хорватия у женщин.

Группа A (Осло)

Группа B (Быдгощ)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 8—9 июля в двух дивизионах. Команды группы A выступали в литовском Каунасе, группы B — в словацкой Банска-Бистрице. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Белоруссия, Ирландия, Словакия и Югославия у мужчин и Литва, Бельгия, Турция и Югославия у женщин.

Группа A (Каунас)

Группа B (Банска-Бистрица)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июль 2000 года
Спорт в Великобритании в 2000 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Гейтсхед